

Sciences et techniques

Biologie 
 L'ours Kermode (Ursus americanus kermodei) est une sous-espèce rare de l'ours noir, qui vit sur la côte centrale de la Colombie-Britannique et dont une proportion significative des individus ont un pelage blanc (leucisme).

Patronyme 
Kermode est un patronyme mannois, l'équivalent de  ou Mac Diarmata en gaélique irlandais, et de McDermot,  ou MacDermott en anglais. Il est notamment porté par :
 Harry Kermode (1922-2009), un joueur de basket-ball canadien ;
  (1852-1937), une poétesse et dramaturge mannoise.

Notes et références 

Homonymie de patronyme